Хемниц может означать:

 Хемниц — город в Германии, в федеральной земле Саксония.
 Хемниц — дирекционный округ в Саксонии ФРГ с 2008 года.
 Хемниц — административный округ в Саксонии ФРГ в 1990—2008 годах.
 Хемниц — название округа Карл-Маркс-Штадт (1952—1990) в ГДР до 10 мая 1953 года и в июле—октябре 1990 года.
 Хемницер-Ланд — бывший район в Германии.

Фамилия 
 Хемниц, Ая (род. 1977) — гренландский политик.
 Хемниц, Мартин (1522—1586) — лютеранский богослов, автор Формулы Согласия.
 Хемниц, Мартин (1561–1627) — канцлер Померании.
 Хемниц, Иеронимус Иоанн (1730—1800) — немецкий пастор и конхиолог.
 Хемниц, Иоганн Фридрих (1611—1586) — немецкий юрист, мекленбургский историк и архивариус, сын Мартина Хемница, автор «Chronicon Megapolense».